Уральская — притяжательное прилагательное женского рода, означающее принадлежность к Уралу или городу Уральск. Среди известных наименований, содержащих это прилагательное:

Топонимы

Населённые пункты 
 Уральская — деревня в Курагинском районе Красноярского края.

Станции 
 «Уральская» — станция Екатеринбургского метрополитена.
 Уральская — название железнодорожной станции Хребет-Уральский (ныне остановочный пункт) до 1897 года.

Персоналии 
 Уральская, Юлия Владимировна (1925—1992) — советская театральная актриса.

См. также 
 Икона Божией Матери Уральская
 Уральская эпоха
 Уральская раса
 Уральская семья
 Уральская армия
 Уральская и Актюбинская епархия
 Уральская область
 Уральская сопка
 Уральская улица
 Уральский
 Уральское